Záboří est un toponyme qui peut désigner :

Záboří, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Záboří, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Záboří nad Labem, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie